Карабауы́р (, до 2019 г. — Но́вый Карабау́р) — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Абылайханского сельского округа. Код КАТО — 117033600.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно  27 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Щучинск, в 6 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Кызылагаш. 

Абсолютная высота — 275 метров над уровнем моря. 

Ближайшие населённые пункты: село Кызылагаш — на западе.

История 
Постановлением акимата Акмолинской области от 25 октября 2019 года № А-11/503 и решением Акмолинского областного маслихата от 25 октября 2019 года № 6С-38-12 «О переименовании некоторых населенных пунктов Бурабайского района Акмолинской области», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 30 октября 2019 года № 7450, село Новый Карабаур было переименовано в село Карабауыр.

Население 
В 1989 году население села составляло 228 (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 259 человек (137 мужчин и 122 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 231 человек (124 мужчины и 107 женщин).

Улицы 
 ул. Беймбета Майлина,
 ул. Мектеп,
 ул. Молодежная,
 ул. Мухтара Ауэзова.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Бурабайского района